Łoskajmy – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Łoskajmy – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Sępopol